Тум:

 Тум — город в Германии, в земле Саксония
 Тум (Удмуртия)
 Тум (приток Чепцы)

См. также 
  — многозначная аббревиатура